Гран-при ЮАР  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 1 января 1965 года на трассе Ист-Лондон.

Джим Кларк отпраздновал шотландский праздник Hogmanay доминированием в гонке, он лидировал с поула, преодолел барьер скорости в 100 миль в час (160 километров в час), на полминуты опередил Грэма Хилла и Джона Сёртиса и в итоге он победил, даже несмотря на то, что клетчатый флаг был показан на круг раньше. Майк Спенс, Брюс Макларен и дебютант Джеки Стюарт попали в очковую зону. На Гран-при состоялся дебют Goodyear, шины которой появились на автомобилях команды Brabham, в итоге лишив монополии другую шинную компанию Dunlop.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Джим Кларк 85 кругов (1-85).
 Дебют в Гран-при: Дэйв Чарлтон, Пол Хокинс, Джеки Преториус и Джеки Стюарт. Единственное участие в Гран-при Клайва Пази.
 Последнее участие в Гран-при: Тревор Блокдайк, Невиль Ледерле, Тони Мэггс, Брэш Ниманн, Эрни Пьетерс, Дэвид Профет и Дуг Серруриер.
 Первые очки в карьере: Джеки Стюарт.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
Спорт в Ист-Лондоне
1965 год в ЮАР
События 1 января
Январь 1965 года